McKittrick kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
McKittrick (Californië)
McKittrick (Missouri)
Ross McKitrick (°1965): Canadees milieueconoom bij de University of Guelph en klimaatscepticus bij het Fraser Institute.